Alexander Anderson – matematico scozzese
Alexander Anderson – botanico scozzese
Alexander Anderson – personaggio della serie manga e anime Hellsing
Alexander Anderson – medico e illustratore statunitense (1775-1870)